Příjmení Klika nosí více významných osobností:

 Bohumil Klika (1868–1942) – český lékař, mykolog, zoolog, paelontolog a překladatel
 Břetislav Maria Klika (1884–1958) – pražský nakladatel a redaktor, syn Josefa
 Čeněk Klika (1865–1938) – český lékař a skautský činovník, otec Miloše
 František Klika (1896–1956) – český herec a divadelní režisér
 Gustav Klika (1884–1920) – český učitel, beletrista a starosta Rožmitálu pod Třemšínem
 Jaromír Klika (1888–1957) – český botanik a mykolog, syn Josefa
 Josef Klika (1857–1906) – český pedagog, komeniolog a překladatel, otec Jaromíra
 Martin Klika (* 1970) – český politik a bývalý policista, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a místostarosta Litvínova
 Miloš Klika (1890–1962) – český lékař, profesor Karlovy univerzity, zakladatel novodobé české urologie, syn Čeňka

Česká příjmení